

Населені пункти та їхні частини

 Ґрудна — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрудна — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Ґрудна — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ґрудна — осада в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства

Примітки